Titus Statilius Taurus är ett namn som burits av flera romare:

* Titus Statilius Taurus (konsul 26 f.Kr.), romersk militär och politiker
 Titus Statilius Taurus (konsul 11), romersk politiker
 Titus Statilius Taurus (konsul 44), romersk politiker
 Titus Statilius Taurus Corvinus, romersk politiker, konsul 45